Carlos Gero de Urach (en alemán, Karl Gero von Urach; Lichtenstein, 19 de agosto de 1899 - ibidem, 15 de agosto de 1981), 3º duque de Urach, fue el jefe de la rama morganática de Urach de la Casa de Wurtemberg.

Biografía 
Nació en Lichtenstein, entonces parte del Reino de Wurtemberg, en el castillo de Lichtenstein de la familia, siendo el segundo hijo del duque Guillermo II de Urach con su primera esposa, la duquesa Amalia de Baviera.

En 1917 se graduó de instituto de secundaria Karls-Gymnasium en Stuttgart. Después de la graduación sirvió en la Primera Guerra Mundial como teniente. Fue gravemente herido en 1918. Después de la guerra, Carlos Gero de Urach estudió arquitectura, y después trabajó como arquitecto en Múnich.

En 1928, a la muerte de su padre, Carlos Gero se convirtió en el tercer duque (Herzog) de Urach, ya que su hermano mayor Guillermo había contraído matrimonio morganático (fue director de Mercedes Benz por la mayor parte de su vida, y tuvo dos hijas).

En 1935 entró en la Wehrmacht, donde pasó a ser capitán (Hauptmann), y en 1940 fue promovido a mayor. Hasta 1945 tuvo su base en el cuartel general local en Tübingen y Ulm.

El 20 de junio de 1940, Carlos Gero de Urach contrajo matrimonio con la condesa Gabriela de Waldburg-Trauchburg (1910-2005). El matrimonio no tuvo hijos. Carlos Gero murió en el castillo de Lichtenstein el 15 de agosto de 1981, y su sobrino, Carlos Anselmo, lo sucedió en el Ducado.

Ancestros

Referencias 
 Hauptstaatsarchiv Stuttgart – Bestand GU 126 – Karl Gero Herzog von Urach (1899–1981)

Enlaces externos 
 Website of the Urach family 

Pretendientes al trono
Duques de Urach
Católicos de Alemania
Príncipes de Alemania